Charles van Heugten (1913-1942), Nederlands gevechtsvlieger
Leo van Heugten (1913-1988), Nederlands politicus
Wim van Heugten (1913-1999), Nederlands journalist
Ton van Heugten (1945-2008), Nederlands motorcoureur
Ruud van Heugten (1961-), Nederlands politicus
Anneriek van Heugten (1964-), Nederlands schrijfster
Remy van Heugten (1976-), Nederlands filmregisseur
Marijn van Heugten (1997-), Nederlands voetballer